Isotta ist:
 Isotta (Vorname), italienischer weiblicher Vorname (siehe dort auch zu Namensträgerinnen)
 Isotta Fraschini, italienischer Autohersteller